Onderdistrict in Indonesië
 Silimakuta (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Simalungun in de provincie Noord-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Silimakuta (Tinada), een plaats in het regentschap Pakpak Bharat in de provincie Noord-Sumatra
 Silimakuta (Sitellu Tali Urang Julu), een plaats in het regentschap Pakpak Bharat in de provincie Noord-Sumatra